Конопацкий — фамилия; имеет женскую форму .
 Конопацкий, Гасан (1879—1953) — российский, белорусский и польский военный и политический деятель.
 Конопацкий, Иосиф Николаевич (1925—2021) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Конопацкий, Евгений Игнатьевич (1887—1962) — русский и французский художник.